Nuno Mendes (hertog)
 Nuno Mendes (roeien)
 Nuno Mendes (voetballer)